Terbijum oksid se može odnositi na:

Terbijum(III) oksid, Tb2O3
Terbijum(III,IV) oksid, Tb4O7